Il cobra (Cobra Woman) film del 1944, diretto da Robert Siodmak
Il cobra film del 1967, diretto da Mario Sequi
Il Cobra romanzo del 2010 di Frederick Forsyth
Il Cobra personaggio interpretato da Riccardo Pizzuti